Saavedra este un nume propriu spaniol, care se poate referi la:

Nume de familie 
 Saavedra, nume de familie originar din Galicia

Locuri 
 Provincia Cornelio Saavedra, Bolivia;
 Saavedra,  Buenos Aires, Argentina;
 Saavedra, Chile, comună din Regiunea Araucanía;
 Saavedra Partido, un partido ori department din Provincia Buenos Aires;
 Saavedra (Santa Cruz), un orășel (sau târg) din departamentul  Santa Cruz, Bolivia;
 Saavedra, cartier (barangay) al localității Moalboal din Cebu de Sud, Filipine.

Alte utilizări 
 Saavedra (șah), un final în jocul de șah

Nume proprii